El Torneig d'escacs de Montecarlo fou una competició d'escacs que es va celebrar a Montecarlo durant diversos anys, en dues èpoques diferents. En ambdues, hi varen participar la pràctica totalitat dels millors jugadors del món del moment. La primera sèrie de torneigs es va iniciar el 1901, i es mantingué fins al 1904, amb un total de cinc torneigs. La segona sèrie es jugà entre 1967 i 1969, amb un total de tres torneigs.

1901 

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|#
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|11
| style="background:#f0f0f0;"|12
| style="background:#f0f0f0;"|13
| style="background:#f0f0f0;"|14
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1 || Dawid Janowski / || * || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || W || 1 || 0 || 1 || 1 || 10.25
|-
| 2 || Carl Schlechter  Àustria-Hongria/ || 0 || * || 0 || W || ½ || 1 || 1 || W || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 9.50
|-
| 3 || Theodor von Scheve  Imperi Alemany/ || 0 || 1 || * || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 9.00
|-
| 4 || Mikhaïl Txigorin  Imperi Rus/ || 0 || L || 1 || * || ½ || 0 || 1 || 1 || W || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 9.00
|-
| 5 || Semion Alapín  Imperi Rus/ || 1 || ½ || ½ || ½ || * || ½ || W || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || W || 1 || 8.50
|-
| 6 || Jacques Mieses  Imperi Alemany/ || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || * || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 7.00
|-
| 7 || Joseph Henry Blackburne / || 0 || 0 || 0 || 0 || L || 1 || * || 0 || 1 || 1 || L || 1 || 1 || 1 || 6.50
|-
| 8 || Isidor Gunsberg / || 0 || L || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || * || 0 || W || 0 || ½ || 1 || 1 || 6.50
|-
| 9 || Georg Marco  Àustria-Hongria/ || ½ || 0 || 0 || L || 1 || 0 || 0 || 1 || * || L || 1 || ½ || ½ || 1 || 6.00 
|-
| 10 || Frank James Marshall  || L || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || L || W || * || 1 || 1 || L || 1 || 5.50
|-
| 11 || Arturo Reggio  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || W || 1 || 0 || 0 || * || 1 || 1 || 1 || 4.75
|-
| 12 || James Mason / || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || * || 1 || W || 4.25
|-
| 13 || Szymon Winawer  Imperi Rus/ || 0 || 0 || ½ || 0 || L || 1 || 0 || 0 || ½ || W || 0 || 0 || * || 1 || 4.00 
|-
| | 14 || M. Didier  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || L || 0 || * || 0.25
|-
|}

En aquest torneigs, les partides que acabaven en taules (½) es tornaven a jugar. La puntuació es reflecteix al quadre de classificació de la següent manera:
 W significa ½ a la primera partida, 1 a la segona = 3/4 de punt
½ significa ½ a la primera partida, ½ a la segona = 1/2 punt
 L significa ½ a la primera partida, 0 a la segona = 1/4 de punt

1902 

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|#
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|11
| style="background:#f0f0f0;"|12
| style="background:#f0f0f0;"|13
| style="background:#f0f0f0;"|14
| style="background:#f0f0f0;"|15
| style="background:#f0f0f0;"|16
| style="background:#f0f0f0;"|17
| style="background:#f0f0f0;"|18
| style="background:#f0f0f0;"|19
| style="background:#f0f0f0;"|20
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1||Géza Maróczy  Àustria-Hongria/||*||1||½||1||0||½||1||½||1||0||1||W||½||1||1||1||1||1||1||1||14.75
|-
| 2||Harry Nelson Pillsbury ||0||*||1||½||1||1||W||L||1||W||1||1||1||1||L||1||1||0||1||1||14.50
|-
| 3||Dawid Janowski /||½||0||*||1||0||1||1||W||1||1||0||1||0||1||1||1||1||W||1||1||14.00
|-
| 4||Richard Teichmann  Imperi Alemany/||0||½||0||*||½||1||½||1||0||1||W||1||½||W||1||1||1||W||1||1||13.25
|-
| 5-7||Carl Schlechter  Àustria-Hongria/||1||0||1||½||*||0||½||0||0||1||1||½||W||½||½||W||1||1||1||1||12.00
|-
| 5-7||Siegbert Tarrasch  Imperi Alemany/||½||0||0||0||1||*||1||0||0||W||½||1||1||½||W||1||1||1||1||1||12.00
|-
| 5-7||Heinrich Wolf  Àustria-Hongria/||0||L||0||½||½||0||*||1||1||W||L||0||1||1||1||W||1||1||1||1||12.00
|-
| 8||Mikhaïl Txigorin  Imperi Rus/||½||W||L||0||1||1||0||*||0||1||0||1||1||1||1||0||0||1||1||1||11.50
|-
| 9||Frank James Marshall ||0||0||0||1||1||1||0||1||*||0||1||0||1||L||0||1||1||W||1||1||11.00
|-
| 10||Isidor Gunsberg /||1||L||0||0||0||L||L||0||1||*||1||½||0||1||1||½||1||1||1||1||10.75
|-
| 11||William Ewart Napier /||0||0||1||L||0||½||W||1||0||0||*||1||0½||L||½||0||1||1||1||1||9.50
|-
| 12||Jacques Mieses  Imperi Alemany/||L||0||0||0||½||0||1||0||1||½||0||*||0||1||1||W||1||L||1||1||9.25
|-
| 13||James Mason /||½||0||1||½||L||0||0||0||0||1||W||1||*||0||½||1||0||½||1||1||9.00
|-
| 14||Adolf Albin  Àustria-Hongria/||0||0||0||L||½||½||0||0||W||0||W||0||1||*||W||0||1||1||1||1||8.50
|-
| 15||Georg Marco  Àustria-Hongria/||0||W||0||0||½||L||0||0||1||0||½||0||½||L||*||0||1||1||1||1||7.75
|-
| 16||Ignatz von Popiel  Àustria-Hongria/||0||0||0||0||L||0||L||1||0||½||1||L||0||1||1||*||0||1||0||1||7.25
|-
| 17||Theodor von Scheve  Imperi Alemany/||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||1||0||0||1||*||½||½||1||5.00
|-
| 18||Louis Eisenberg  Imperi Rus/||0||1||L||L||0||0||0||0||L||0||0||W||½||0||0||0||½||*||1||0||4.50
|-
| 19||Arturo Reggio ||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||½||0||*||1||2.50
|-
| 20||James Mortimer /||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||*||1.00
|}
El sistema de puntuació i el reflex al quadre és el mateix que al torneig de 1901.

1903 

A l'edició de 1903, hi era en principi convidat Mikhaïl Txigorin, però finalment no va jugar a causa de desavinences amb el president de l'organització, el príncep Andria Dadiani.

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|#
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|11
| style="background:#f0f0f0;"|12
| style="background:#f0f0f0;"|13
| style="background:#f0f0f0;"|14
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
|1 ||Siegbert Tarrasch  Imperi Alemany/ ||** ||½½ ||½1 ||0½ ||0½ ||01 ||11 ||11 ||11 ||11 ||1½ ||11 ||11 ||11 ||20.0
|-
| 2 ||Géza Maróczy  Àustria-Hongria/ ||½½ ||** ||½½ ||½½ ||½½ ||11 ||01 ||11 ||01 ||01 ||11 ||11 ||11 ||11 ||19.0
|-
| 3 ||Harry Nelson Pillsbury  ||½0 ||½½ ||** ||11 ||11 ||1½ ||1½ ||01 ||0½ ||½1 ||1½ ||1½ ||11 ||11 ||18.5
|-
| 4 ||Carl Schlechter  Àustria-Hongria/ ||1½ ||½½ ||00 ||** ||½½ ||½1 ||1½ ||½1 ||01 ||½0 ||1½ ||11 ||11 ||11 ||17.0
|-
| 5 ||Richard Teichmann  Imperi Alemany/ ||1½ ||½½ ||00 ||½½ ||** ||10 ||½½ ||1½ ||½1 ||10 ||01 ||11 ||11 ||11 ||16.5
|-
| 6 ||Georg Marco  Àustria-Hongria/ || 10 ||00 ||0½ ||½0 ||01 ||** ||1½ ||11 ||1½ ||1½ ||½1 ||½0 ||11 ||11 ||15.5
|-
| 7 ||Heinrich Wolf  Àustria-Hongria/ || 00 ||10 ||0½ ||0½ ||½½ ||0½ ||** ||01 ||1½ ||11 ||11 ||01 ||01 ||11 ||14.0
|-
| 8 ||Jacques Mieses  Imperi Alemany/ || 00 ||00 ||10 ||½0 ||0½ ||00 ||10 ||** ||11 ||11 ||1½ ||01 ||½1 ||11 ||13.0
|-
| 9 ||Frank James Marshall  || 00 ||10 ||1½ ||10 ||½0 ||0½ ||0½ ||00 ||** ||11 ||01 ||01 ||10 ||11 ||12.0
|-
| 10 ||Jean Taubenhaus / ||00 ||10 ||½0 ||½1 ||01 ||0½ ||00 ||00 ||00 ||** ||½½ ||11 ||10 ||11 ||10.5
|-
| 11 ||James Mason / || 0½ ||00 ||0½ ||0½ ||10 ||½0 ||00 ||0½ ||10 ||½½ ||** ||½1 ||1½ ||11 ||10.5
|-
| 12 ||Adolf Albin  Àustria-Hongria/ || 00 ||00 ||0½ ||00 ||00 ||½1 ||10 ||10 ||10 ||00 ||½0 ||** ||0½ ||11 || 8.0
|-
| 13 ||Arturo Reggio  || 00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||10 ||½0 ||01 ||01 ||0½ ||1½ ||** ||11 ||7.5
|-
| 14 ||Colonel Moreau  || 00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||** ||0.0
|-
|}

1904 

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|#
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1 || Géza Maróczy  Àustria-Hongria/ || ** || ½½ || ½1 || 1½ || ½1 || 11 || 7.5
|-
| 2 || Carl Schlechter  Àustria-Hongria/ || ½½ || ** || ½½ || ½½ || 11 || 11 || 7.0
|-
| 3 || Frank James Marshall  || ½0 || ½½ || ** || 1½ || 1½ || 11 || 6.5
|-
| 4 || Isidor Gunsberg / || 0½ || ½½ || 0½ || ** || 0½ || ½1 || 4.0
|-
| 5 || Georg Marco  Àustria-Hongria/ || ½0 || 00 || 0½ || 1½ || ** || 0½ || 3.0
|-
| 6 || Rudolf Swiderski  Imperi Alemany/ || 00 || 00 || 00 || ½0 || 1½ || ** || 2.0
|-
|}

1904, Torneig temàtic del gambit Rice 

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|#
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1-2 || Rudolf Swiderski  Imperi Alemany || ** || 11 || 01 || 01 || 01 || 01 || 6.0
|-
| 1-2 || Frank James Marshall  || 00 || ** || 11 || 10 || 01 || 11 || 6.0
|-
| 3 || Jacques Mieses  Imperi Alemany || 10 || 00 || ** || ½1 || ½1 || ½1 || 5.5
|-
| 4 || Georg Marco  Àustria-Hongria/ || 10 || 01 || ½0 || ** || 10 || 1½ || 5.0
|-
| 5 || Theodor von Scheve  Imperi Alemany || 10 || 10 || ½0 || 01 || ** || 10 || 4.5
|-
| 6 || Leó Forgács  Àustria-Hongria/ || 10 || 00 || ½0 || 0½ || 01 || ** || 3.0
|-
|}

1967 

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|#
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1 || Robert James Fischer  || x||½||0||1||½||1||1||1||1||1||7.0 
|-
| 2 || Vassili Smislov / || ½||x||½||½||1||½||½||1||1||1||6.5 
|-
| 3 || Iefim Hèl·ler / ||1||½||x||0||½||½||1||½||1||1||6.0 
|-
| 4 || Bent Larsen  || 0||½||1||x||0||1||1||½||1||1||6.0 
|-
| 5 || Aleksandar Matanović / ||½||0||½||1||x||½||½||½||½||1||5.0 
|-
| 6 || Svetozar Gligorić / || 0||½||½||0||½||x||½||½||1||1||4.5 
|-
| 7 || William Lombardy  || 0||½||0||0||½||½||x||1||1||1||4.5 
|-
| 8 || Győző Forintos  || 0||0||½||½||½||½||0||x||1||1||4.0 
|-
| 9 || Guy Mazzoni  || 0||0||0||0||½||0||0||0||x||½||1.0 
|-
| 10 || Volf Bergraser  ||0||0||0||0||0||0||0||0||½||x||0.5 
|}

1968 

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|#
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|11
| style="background:#f0f0f0;"|12
| style="background:#f0f0f0;"|13
| style="background:#f0f0f0;"|14
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1 || Bent Larsen  || *||½||½||½||0||½||1||½||1||1||1||1||1||1|| 9.5
|-
| 2 || Mikhaïl Botvínnik / ||½||*||½||½||½||1||½||1||½||½||½||1||1||1|| 9
|-
| 3-4 || Vlastimil Hort  ||½||½||*||½||½||1||½||½||½||½||½||1||1||1|| 8.5
|-
| 3-4 || Vassili Smislov / ||½||½||½||*||½||½||½||½||1||½||½||1||1||1|| 8.5
|-
| 5 || Robert Byrne  ||1||½||½||½||*||0||½||½||½||½||1||½||1||1|| 8
|-
| 6-8 || Lajos Portisch  ||½||0||0||½||1||*||½||½||½||1||1||1||0||1|| 7.5
|-
| 6-8 || Florin Gheorghiu  ||0||½||½||½||½||½||*||½||1||½||½||½||1||1|| 7.5
|-
| 6-8 || Pal Benko / || ½||0||½||½||½||½||½||*||½||1||½||½||1||1||7.5
|-
| 9 || Győző Forintos  ||0||½||½||0||½||½||0||½||*||½||1||½||1||1|| 6.5
|-
| 10-11 || Mato Damjanović / ||0||½||½||½||½||0||½||0||½||*||0||½||1||1|| 5.5
|-
| 10-11 || Wolfgang Uhlmann  ||0||½||½||½||0||0||½||½||0||1||*||0||1||1|| 5.5
|-
| 12 || Nikola Padevsky  ||0||0||0||0||½||0||½||½||½||½||1||*||1||½|| 5
|-
| 13 || Jean Claude Letzelter  ||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0||0||*||½|| 1.5
|-
| 14 || Sylvain Zinser  || 0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||½||½||*||1
|}

1969 

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|#
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|11
| style="background:#f0f0f0;"|12
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1 || Vassili Smislov / ||*||½||½||½||1||1||½||1||½||1||½||1||8
|-
| 2 || Lajos Portisch  ||½||*||0||½||1||1||1||½||½||1||1||1||8
|-
| 3 || Vlastimil Hort  ||½||1||*||½||½||½||½||½||½||½||1||1|| 7
|-
| 4 || William Lombardy  ||½||½||½||*||½||½||½||½||½||½||1||1|| 6.5
|-
| 5 || Lothar Schmid  ||0||0||½||½||*||½||½||1||½||1||1||1|| 6.5
|-
| 6 || Florin Gheorghiu  ||0||0||½||½||½||*||½||½||1||½||1||1|| 6
|-
| 7 || Nicolas Rossolimo / ||½||0||½||½||½||½||*||0||1||1||½||½|| 5.5
|-
| 8 || Pal Benko / ||0||½||½||½||0||½||1||*||½||0||½||1|| 5
|-
| 9 || Rudolf Teschner  ||½||½||½||½||½||0||0||½||*||½||0||1|| 4.5
|-
| 10 || David Bronstein / ||0||0||½||½||0||½||0||1||½||*||1||½|| 4.5
|-
| 11 || Karoly Honfi  ||½||0||0||0||0||0||½||½||1||0||*||0|| 2.5
|-
| 12 || Predrag Ostojić / ||0||0||0||0||0||0||½||0||0||½||1||*|| 2
|-
|}

Referències 

Competicions d'escacs a França
Escacs